Dans la mythologie grecque, ce nom est porté par plusieurs personnages :

 Chalcodon, fils d'Abas ;
 Chalcodon, compagnon d'Héraclès ;
 Chalcodon, prétendant d'Hippodamie ;
 Chalcodon, défenseur de Cos, qui blessa Héraclès ;
Chalcodon, fils d'Égyptos.